Орхан Ахлиман оглы Алиев (; 21 декабря 1995, Баку, Азербайджан) — азербайджанский футболист. Выступает на двух позициях — в полузащите и в нападении. Защищает цвета клуба «Араз-Нахчыван».

Биография 
Орхан Алиев родился 21 декабря 1995 года в столице Азербайджана, городе Баку, но в дальнейшем вместе с семьей переехал в Россию, в город Ставрополь.

Клубная карьера 
Профессиональную карьеру футболиста начал в 2011 году с выступления в клубе Премьер-лиги ФК «Сумгаит», где провел три сезона. В 2013 году заключает контракт с ФК «Хазар-Ленкорань», откуда на правах аренды вновь возвращается в «Сумгаит», где выступает один сезон 2014/2015 годов. В начале 2015 года возвращается в состав «кораблестроителей».

6 августа 2011 года, в выездном матче Премьер-лиги Азербайджана, против ФК «Хазар-Ленкорань», состоялся дебют футболиста за основной состав команды «Сумгаит».

С 2012 года защищает цвета команды азербайджанской премьер-лиги «Сумгаит», где выступает под № 9. Контракт с сумгаитцами подписан до 2014 года.

В ноябре 2012 года Алиев был приглашен и участвовал на просмотре в португальском «Порту», но в итоге отказался от сделанного ему предложения выступать в юношеском составе португальцев, мотивировав это тем, что рассчитывал попасть во вторую, резервную команду «Порту-В», которая выступает в первом дивизионе чемпионата Португалии.

11 марта 2013 года, во время матча XXIII тура Премьер-лиги Азербайджана с товузским «Тураном», Орхан Алиев получил серьезную травму, в результате которой выбыл из строя на пять месяцев. 5 апреля 2013 года юному футболиста была сделана операция в германском городе Франкфурте.

Чемпионат 
Статистика выступлений в чемпионате Азербайджана по сезонам:

Кубок 
В Кубке Азербайджана провел нижеследующие игры:

Сборная Азербайджана

U-16 
В апреле 2010 года, в результате селекционных работ, проводимых представителями АФФА в России, Орхана Алиева приметили в клубе «Электромеханик» (Ставрополь) и привлекли в состав юношеской сборной Азербайджана (U-16).

U-17 
Провел в составе юношеской сборной Азербайджана до 17 лет 5 игр, забив при этом один мяч. Дебютировал 24 октября 2010 года в отборочной матче Чемпионата Европы УЕФА среди футболистов до 17 лет, в матче против сборной Северной Ирландии.

U-19 
С 2012 года защищает цвета юношеской сборной Азербайджана до 19 лет. Дебютировал в составе команды 26 октября 2012 года в квалификационном раунде Чемпионата Европы среди юношей до 19 лет, в домашнем матче со сборной Исландии. Провел на поле все 90 минут матча.

U-21 
8 июня 2013 года провел свой первый матч в составе молодежной сборной Азербайджана против сверстников из Македонии в отборочном матче Чемпионата Европы.

Примечания

Ссылки 
 Состав ФК Сумгаит на официальном сайте клуба
 Профиль игрока на сайте ПФЛ — Профессиональной Футбольной Лиги Азербайджана

Источники 
 

Футболисты Азербайджана
Игроки сборной Азербайджана по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Сумгайыт»
Игроки ФК «Хазар-Ленкорань»
Игроки ФК «Кяпаз»
Игроки ФК «Зиря»
Игроки ФК «Сиони»